Флего́нт — апостол от семидесяти, упоминается в послании апостола Павла к римлянам: «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев» (). Это свидетельствует о высоком положении Флегонта в римской церкви раз он удостоился приветствия от апостола Павла.

Церковное предание сообщает, что он был обращен в христианство апостолом Павлом и был поставлен епископом Марафона Фригийского где и принял мученическую смерть. Эти же сведения содержатся в церковной службе, посвящённой Флегонту: «Марафонстии жители предстателя тя величайша и учителя изрядна, и светильника, и наставника имуще, Флегонте славне, почитают тя непрестанно». 

Существует мнение, что Флегонт был вольноотпущенником императора Нерона.

В православной церкви память Флегонта совершается 21 апреля (8 апреля по старому стилю) и 17 января (4 января по старому стилю) в день Собора Апостолов от семидесяти, в католической церкви — 8 апреля.

Литература 
 
 

 

Апостолы от семидесяти
Святые Единой Церкви